Dødssejleren – cortometraggio del 1912 diretto da Alfred Lind
Dødssejleren – film del 1915 prodotto dalla Kinografen